As (mechanica), een meestal rond voorwerp dat bedoeld is om te draaien of als steunpunt dient voor een draaiing
 Omwentelingsas, een denkbeeldige as waarom iets draait